Accademia reale di scienze, lettere e belle arti del Belgio (ARB detta Teresiana) – accademia delle scienze della comunità francofona del Belgio
 Accademia reale fiamminga del Belgio per le scienze e le arti (KVAB) – accademia delle scienze della comunità fiamminga del Belgio
 The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium (RASAB) – associazione belga che coordina progetti artistici e scientifici, fondata dalla ARB e dalla KVAB
 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België – accademia belga di medicina di lingua olandese
 Académie royale de Médecine de Belgique – accademia belga di medicina di lingua francese
 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde – accademia belga volta a promuovere la lingua olandese nella regione delle Fiandre
 Académie royale de Langue et de Littérature françaises – accademia belga volta a promuovere la lingua francese